Философский камень может означать:
 Философский камень — в описаниях средневековых алхимиков реактив, необходимый для превращения металлов в золото.
 «Философский камень» — роман Сергея Сартакова.
 «Философский камень» — роман Маргерит Юрсенар (1968).
 «Философский камень» — кинокомедия Сатьяджита Рая (Индия, 1958).
 «Философский камень» — фильм Андре Дельво по одноимённому роману М. Юрсенар (Франция—Бельгия, 1988).

См. также 
 «Гарри Поттер и философский камень»